

Prénom 
Méril(e), ou ses versions plus anglophones Méryl, Meryl, Méryll, Méléryle qui sont eux issues de l'anglais Merrill, sont des prénoms mixtes. Leur origine est incertaine, il pourrait dériver du terme hébreu pour désigner les nourrices ou de prénoms germaniques, comme Merry issues de maht et rik qui signifie respectivement force et roi. Ils sont fêtés le .

Prénom Meryl : 

Prénom Méryll :

Pseudonyme 

 Macha Méril (1940-), une actrice française.
Geniau Meryl (1999-), une grande mannequin internationale

Patronyme 

 Édélestand du Méril (1801-1871), un philologue et paléographe français.

Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Prénom anglais
Prénom épicène